Il singolare del torneo di tennis Hampton Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Stan Smith 4–6, 6–3, 6–2, 1–6, 6–3.

Teste di serie 
 Stan Smith (finale)
 Brian Fairlie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hampton Grand Prix 1977